Black Sheep kan syfta på:

Black Sheep Brewery plc – ett bryggeri i North Yorkshire
Black Sheep (film, 2007) – film från 2007
Black Sheep (film, 1996) – film från 1996

Se även 
 Svart får